Пономаренки — название населённых пунктов на Украине:

 Пономаренки — село в Великописаревском район Сумской области.
 Пономаренки — село в Харьковском районе Харьковской области.